Нурсулта́нов () — казахская фамилия; имеет женскую форму Нурсултанова. Известные носители:
 Нурсултанов, Куандык Асхатулы (род. 1999) — казахстанский футболист.
 Нурсултанов, Мейирим Толегенович (род. 1993) — казахстанский боксёр.

 Нурсултанова, Сайрагуль Ербосуновна (род. 1952) — советская и казахстанская артистка балета, балетмейстер, хореограф, балетный педагог; народная артистка Казахской ССР.

См. также